Superligaen 2016-17 (eller Alka Superligaen 2016-17 af sponsorårsager) er den 27. sæson af den danske Superligaen siden oprettelsen. Den styres af Superligaen A/S og DBU.
Mesteren deltager i UEFA Champions League 2017-18, hvor de træder ind i 2. kvalifikationsrunde. Nummer 2 og vinderen af kampen mellem nummer 3 fra mesterskabsspillet og vinderen af nedrykningsspillet deltager i UEFA Europa League 2017-18, hvor de begge træder ind i 1. kvalifikationsrunde.
AC Horsens, Lyngby og Silkeborg er nye hold denne sæson i Superligaen, da de rykkede op fra 1. division.

Struktur 
Superligaen blev udvidet fra 12 til 14 hold. De møder hinanden to gange, hvilket giver 26 kampe til alle hold i grundspillet. De seks øverste hold efter grundspillet går videre til mesterskabsslutspillet, hvor holdene tager pointene med over. Her mødes alle hold på både ude- og hjemmebane, hvilket giver 10 kampe, hvorefter holdet med flest point kåres som mester. Vinderen kvalificerer sig til UEFA Champions League, 2. kvalifikationsrunde, mens andenpladsen kvalificerer sig til UEFA Europa League, 1. kvalifikationsrunde.

De otte nederste hold skal spille et nedrykningsspil. De otte hold deles i to puljer med fire hold i hver. Nummer 7, 10, 11 og 14 i den ene pulje, og nummer 8, 9, 12 og 13 i den anden. De møder hinanden to gange, hvilket giver seks kampe til hver.

Vinderen af den ene pulje og nummer to i den anden pulje mødes over to kampe - og omvendt. Vinderne af de to opgør mødes i en ny dobbeltkamp, hvor vinderen her møder den lavest placerede indehaver af en europæisk billet fra mesterskabsspillet på udebane. Vinderen af den kamp træder ind i Europa League, 1. kvalifikationsrunde.

De to dårligste hold i hver pulje skal spille nedrykningsknockout. Nummer tre i den ene pulje møder nummer fire i den anden pulje og omvendt. De to vindere mødes. Vinderen overlever, og taberen møder nummer tre fra 1. division og kæmper om en billet til Superligaen. De to tabere mødes. Taberen rykker direkte ned. Vinderen møder nummer to fra 1. division og kæmper om en billet til Superligaen.

Hold

Deltagere

Personale og sponsorer

Trænerudskiftninger

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Placering pr. runde

Mesterskabsslutspil

Resultater 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

<small>Sidst opdateret: 28. maj 2017

Nedrykningsslutspil

Resultater

Gruppe A 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Gruppe B 
Hvert hold møder hinanden to gange (hjemme og ude).

Europæisk playoff

Overblik 
Det vindende hold fra knockout-turneringen vil gå videre til en Europa League playoff-kamp, hvor de skal møde nummer 3 fra mesterskabsslutspillet. Hvis nummer 3 har kvalificeret sig til Europa League via DBU Pokalen 2016-17, er det i stedet for nummer 4, der deltager.

Kvartfinaler

1. kamp

2. kamp 

OB vandt samlet 4-3

Randers FC vandt samlet 4-1

Semifinaler

1. kamp

2. kamp 

Randers FC vandt samlet 3-1

Europæisk playoff-finale

Nedrykningsplayoff

Overblik 
Taberen i kamp 4 i 2. runde rykker ned i 1. division 2017-18. Taberne i 3. runde bliver/rykker ned i 1. division 2017-18, mens vinderne bliver/rykker op i Superligaen 2017-18.

1. runde

1. kamp

2. kamp 

Viborg vandt samlet 3-1

AGF vandt samlet 3-1

2. runde

1. kamp

2. kamp 

AC Horsens vandt samlet 4-2

AGF vandt samlet 3-2

3. runde

1. kamp

2. kamp 

AC Horsens vandt samlet 3-1

3-3 samlet. FC Helsingør videre på reglen om udebanemål

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 1. juni 2017

Kilde: DBU.dk

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 1. juni 2017

Kilde: LigaFodbold.dk

Rent bur 
Opdateret indtil kampe spillet den 1. juni 2017

Kilde: LigaFodbold.dk

Referencer 

Fodboldsæson 2016-17
2016-17